57. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 57. Armee (Rote Armee)
 57. Armee (Japanisches Kaiserreich)